Корчин:

Фамилия 
 Корчин, Юрий Станиславович (1954—1999) — советский и российский хоккеист, тренер.

Название населённых пунктов на Украине 
 Корчин — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Корчин — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Корчин — село в Костопольском районе Ровненской области.